Snelle (artiest) - Nederlandse artiest
 Snelle Eddy - typetje gespeeld door de Belgische komiek Chris Van den Durpel

 Snelle Loop - rivier in Brabant
 Snelle Sprong - voormalige frisdrankfabriek in Tegelen
 Snelle Wiel - wielersportvereniging in Bladel

Zie ook
 Snelle Jelle (doorverwijspagina)